Patronazgo hace referencia a varios artículos:
 Patronato (derecho)
 Relación de un patrón con los que le están encomendados. Más específicamente:
 Relación patrón-cliente, véase Cliente (Antigua Roma)
 Relaciones laborales entre el empresario y sus empleados.
 Patronazgo, en algunas iglesias cristianas, relación de un santo patrón con los que se ponen bajo su protección.